

Cinema
Out of the Night – cortometraggio muto del 1910
Out of the Night – cortometraggio muto del 1912
Out of the Night – cortometraggio muto del 1914

Musica
Out of the Night – EP del gruppo musicale statunitense Great White pubblicato nel 1983